Alburz kan syfta på följande platser:

Iran 

 Alborz (ort i Qom), 
 Alborz (ort i Markazi), 
 Elburz, bergskedja, 

Robotskapade Iranförgreningar